Михаил Миров (, (1859 года, Топузларе, ныне село Зорница (Бургасская область), Османская империя — 17 августа 1923 года, Стамбул, Турция) - болгарский религиозный деятель, Предстоятель Болгарской греко-католической церкви, Апостольский экзарх болгарских католиков византийского обряда в пределах Османской империи с резиденцией в Константинополе, титулярный архиепископ Теодосиопольский .

Биография 
Родился в болгарской православной семье в селе Топузларе, Ямболской области, Османская империя, ныне Зорница (Бургасская область), Болгария.

Образование 
Окончил католическую гимназию ассумпционистов в Эдирне.

Продолжил изучение философии и богословия в Высшей семинарии святого папы Льва в Стамбуле.

Рукоположение 
6 января 1883 года епископом Михаилом Петковым рукоположен в сан священника.

22 декабря 1906 года избран к рукоположению в сан епископа.

8 января 1907 года утвержден Папой к рукоположению в сан епископа.

19 февраля 1907 году рукоположен в архиерейское достоинство и возведен в сан архиепископа с титулом Теодосиопольский .

Послужной список 
В 1883 году назначен настоятелем в родное село с обязанностями обслуживать соседние деревни Доврукли и Сазлакево, помимо священнический обязанностей занимался образованием, открыл школу для детей и вечернюю школу для взрослых. В 1888 году начал строительство нового приходского храма, посвященного Пресвятой Богородице.

Был также строителем приходского храма в честь Святого Семейства в селе Доврукли.

27 ноября 1913 года был единственным официально признанным турецкими властями болгарским архиепископом для верных католиков византийского обряда на территории Порты.

В 1927 году жители Топузларе и Доврукли установили установили  скромный памятник в честь архиепископа.

Контакты с русской диаспорой 
25 марта 1911 года рукоположил в сан священника для служения среди русских католиков византийского обряда Леонида Федорова, будущего Экзарха Апостольского экзархата России и священномученика в церкви Пресвятой Троицы в пригороде Стамбула Галате.

В 1915 году рукоположил в сан священника Глеба Верховского.

Подписывал и освящал Антиминсы для служения в русском апостолате в эмиграции.

В 1920 году во время наплыва русских эмигрантов, в Стамбуле общался с многими из них, навещал в больнице епископа Русской православной церкви Вениамина (Федченкова).

Ссылки 
 Archbishop Michel Miroff (Mirov) 
 Биография

Литература 
 Колупаев В. Брюссельское издательство «Жизнь с Богом»: Книжный мир Русского Зарубежья XX века. Радиомиссия для советских слушателей. Saarbrucken, 2012. 336 с., илл. ISBN 978-3-8484-0980-8

Католические епископы Болгарии
Грекокатолические епископы
Болгарская грекокатолическая церковь
Католические епископы Турции
Католицизм в Турции